FIP může znamenat:

 Mezinárodní federace pólo – Federation of International Polo
 Mezinárodní farmaceutická federace – International Pharmaceutical Federation
 Mezinárodní filatelistická federace – Fedération Internationále de Philatélie
 Infekční peritonitida koček – Feline Infectious Peritonitis
 … – Federazione Italiana Pallacanestro 
 Mezinárodní sdružení pro poskytování jízdních výhod provozovatelům osobní dopravy – ?, slevy jízdného pro zaměstnance železnic
 Mezinárodní novinářská federace – španělsky Federación Internacional de Periodistas

Zkratky